Bình Thuận (provincie), een provincie
 Bình Thuận (Đà Nẵng), een phường in district Hải Châu, centrale stad Đà Nẵng
 Bình Thuận (Ho Chi Minhstad), een phường in district Quận 7, centrale stad Ho Chi Minhstad

Xã
 Bình Thuận (Bình Định), district Tây Sơn, provincie Bình Định
 Bình Thuận (Đắk Lắk), district Buôn Hồ, provincie Đắk Lắk
 Bình Thuận (Quảng Ngãi), district Bình Sơn, provincie Quảng Ngãi
 Bình Thuận (Thái Nguyên), district Đại Từ, provincie Thái Nguyên
 Bình Thuận (Yên Bái), district Văn Chấn, provincie Yên Bái